DEC puede referirse a:

 Digital Equipment Corporation (DEC) (1957-1998), siglas de una empresa estadounidense dedicada a la fabricación de ordenadores.
 Dirección de Estadísticas y Censos (DEC), siglas de un organismo gubernamental de Panamá.
DEC (2003-2011), anteriormente llamado ¿Dónde estás corazón? programa de televisión emitido en España por Antena 3.
 Las siglas del medicamento desparasitante Dietilcarbamazina.
 DEC (México) Declaración estadística en ceros.
 Dirección de Extensión y Cultura (DEC), siglas de la Dirección de Extensión y Cultura de la Universidad Católica Cecilio Acosta, ubicada Maracaibo, Venezuela. Directora: Jeanette Cecilia Rincón Morales
 Abreviatura de Declinación (astronomía)